В США насчитывается 4 округа с названием Ламар ():
 округ Ламар — в штате Алабама.
 округ Ламар — в штате Джорджия.
 округ Ламар — в штате Миссисипи.
 округ Ламар — в штате Техас.